Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1993/1994 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

«Милан» (Милан)

«Барселона» (Барселона)

«Монако» (Монако) 

* В первом матче 1-го раунда «Монако» — АЕК мяч в свои ворота забил Михалис Влахос.

«Порту» (Порту)

«Спартак» (Москва)

«Вердер» (Бремен)

«Андерлехт» (Брюссель)

«Галатасарай» (Стамбул) 

* В первом матче 2-го раунда «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» мяч в свои ворота забил Стив Брюс.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В первом матче 2-го раунда «Манчестер Юнайтед» — «Галатасарай» мяч в свои ворота забил Райнхард Штумпф.

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Лех» (Познань)

«Левски» (София)

«Стяуа» (Бухарест)

«Спарта» (Прага)

«Аустрия» (Вена)

«Копенгаген» (Копенгаген)

«Кроация» (Загреб)

«Рейнджерс» (Глазго)

«Динамо» (Киев)

«Русенборг» (Тронхейм)

«Линфилд» (Белфаст)

АЕК (Афины)

АИК (Стокгольм)

«Арау» (Арау)

«Кишпешт-Гонвед» (Будапешт)

«Акранес» (Акранес)

«Корк Сити» (Корк)

«Флориана» (Флориана)

«Динамо» (Минск)

«Бейтар» (Иерусалим)

ХИК (Хельсинки)

«Сконто» (Рига)

См. также
 Лига чемпионов УЕФА 1993/1994

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1993/1994|состав